

Astronomia 
 13654 Masuda – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Masuda – città giapponese della prefettura di Shimane

Persone 
 Chikashi Masuda (1985) – calciatore giapponese
 Junichi Masuda (1968) – compositore e autore di videogiochi giapponese
 Kento Masuda (1973) – musicista e compositore giapponese 

 Tadatoshi Masuda (1973) – calciatore giapponese
 Takahisa Masuda (1986) – attore e cantante giapponese 
 Takashi Masuda (1940) – cestista giapponese
 Toshiki Masuda (1990) – doppiatore giapponese 
 Toshio Masuda (1959) – chitarrista e compositore giapponese
 Yūki Masuda (1979) – attore giapponese